Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Shaun Stafford remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Grossman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo-Anne Faull et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Taiwan
1992 à Taïwan
Tennis en septembre 1992
Tennis en octobre 1992